

Persone
 Ahmet Berman (1932-1980) – calciatore turco, di ruolo difensore
 Antoine Berman (1942-1991) – filosofo, critico e studioso di traduzione francese
 Bart Berman (1938) – pianista e compositore olandese naturalizzato israeliano
 Boris Berman (1948) – pianista e docente russo
 Gail Berman (1956) – produttrice cinematografica statunitense
 Howard Berman (1941) – politico statunitense
 Lazar' Naumovič Berman (1930-2005) – pianista russo
 Lyle Berman (1941) – giocatore di poker, imprenditore e dirigente d'azienda statunitense
 Matvej Davydovič Berman (1898-1939) – politico sovietico
 Melissa Linn Berman Bjånesøy (1992) – calciatrice statunitense naturalizzata norvegese
 Pandro S. Berman, propr. Pandro Samuel Berman (1905-1996) – produttore cinematografico statunitense
 Paul Berman (1949) – scrittore e saggista statunitense
 Pavel Berman (1970) – violinista, direttore d'orchestra e docente russo
 Rick Berman, propr. Richard Keith Berman (1945) – produttore televisivo statunitense
 Shelley Berman, all'anagrafe Sheldon Berman (1925-2017) – attore e comico statunitense
 Ted Berman (1919-2001) – regista, animatore e sceneggiatore statunitense

Altro
 25158 Berman – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 David Berman